Diese Liste umfasst alle bekannten militärischen Unterseebootklassen der United States Navy. Eine Bootsklasse umfasst im eigentlichen Sinne mehrere Schiffe gleichen Designs. Aufgrund der fortschreitenden technischen Entwicklung wurden diverse Änderungen in späteren Einheiten einer großen Klasse eingeführt, wodurch letztere Unterseeboote leistungsfähiger als ihr Typschiff sein konnten. Kam es aber zu größeren Veränderungen im Vergleich zum Ursprungsentwurf, wurde vereinzelt eine sogenannte Unterklasse eingeführt. Gelegentlich bestand eine Unterseebootklasse auch aus einem einzigen Schiff, wobei es sich oft um den Prototyp handelte, der hauptsächlich für Experimental- und Erprobungszwecke eingesetzt wurde.

Legende

Farblegende

Klassifizierungscodes 
Die Klassifizierungsstandards der US-Marine geben Aufschluss über Antrieb und Verwendungszweck eines U-Bootes. Generell steht die Abkürzung SS für „Ship, submersible“ (deutsch: „Schiff, tauchfähig“). Je nach Antrieb und Verwendungszweck eines Militär-U-Bootes werden noch Buchstabenkennungen angehängt:
 N für „nuclear“, also nuklear angetrieben (→Ship Submersible Nuclear).
 G für „guided missiles“, also die offensive Primärbewaffnung mit gelenkten Raketen wie z. B. Marschflugkörpern oder Seezielflugkörpern, meistens taktisch einsetzbar (→Ship Submersible Guided Missile Nuclear).
 B für „ballistic“, also die Bewaffnung mit ballistischen Interkontinentalraketen zum strategischen Einsatz (→Ship Submersible Ballistic Nuclear).
 K für „killer“, also die spezielle Auslegung zur U-Jagd.

Bootsklassen 

 a  … Unterklasse der Lafayette-Klasse
 b  … erstes atomgetriebenes U-Boot der US-Marine

Grafischer Größenvergleich der Atom-U-Boote

Siehe auch 
 Liste der U-Boote der United States Navy
 Liste der U-Boot-Klassen nach Staaten

Liste der Unterseebootklassen der United States Navy
!
US-Marine